Евдокия Богдановна Сабурова-Вислоухая, в постриге инокиня Александра (ум. 28 ноября 1614/1619/1620) — первая жена царевича Ивана, невестка Ивана Грозного. Через год после свадьбы сослана в монастырь.

Биография 

Дочь боярина Богдана Юрьевича Сабурова. Происходила из рода, откуда была выбрана Соломония Сабурова, первая жена Василия III, деда её будущего мужа. Имела двух братьев, Михаила и Ивана, и родную сестру, Домну Богдановну Ноготкову, которая, будучи тёткой Ксении Годуновой, в Смутное время находилась с ней в переписке.

Свадьба 

В 1571 году царь Иван Грозный устроил смотр невест для выбора себе третьей супруги. Евдокия была одной из участниц, и хотя царицей стала Марфа Собакина, руку Сабуровой отдали царевичу Ивану. Свадьба состоялась 4 ноября того же года в Троицком соборе города Александрова, шестью днями позже свадьбы отца и Собакиной.

Как отмечают историки, эта свадьба была выигрышем для рода Годуновых, поскольку Сабуровы находились с ними в тесном родстве.

Постриг 
Пострижена в монастырь в 1572 году под именем Александры, как считается, из-за бездетности, как и её тетка Соломония. Как и бывшую великую княгиню, её младшую родственницу ссылают в Покровский монастырь города Суздаля, где с 1579 года к ней присоединится Параскева Соловая, вторая жена царевича Ивана, не сумевшая родить ему ребёнка за четыре года брака.

Вопрос, была ли пострижена Евдокия именно из-за бездетности, смутен: в отличие от Параскевы, которой дали четыре года, за которые она очевидно не смогла зачать, Евдокия была замужем около года, а этот период считается недостаточным, чтобы убедиться в бесплодности женщины. Предполагают, что вскоре после свадьбы невестка по какой-то причине стала неугодна свекру, царю Ивану, и он приказал её сослать, несмотря на то, что сам царевич жену любил. «Нить, связывавшая Сабуровых и Годуновых с царской семьей, оборвалась», после чего Борис Годунов, приложив усилия, обручил с другим сыном Грозного, царевичем Фёдором, свою сестру Ирину.

«Евдокия Богдановна жила в Покровском монастыре как привилегированная особа. Она имела свои вотчины: село Бережок, село Быково с деревнями и бортными угодьями, рыбными ловами и бобровыми гонами. Кроме того, имела свой келий, штат служителей и приказного человека Ивана Прошина. В 1608 году, когда польские войска захватили Суздаль, Евдокия Богдановна признала Лжедимитрия своим братом Димитрием царевичем, за что сумела получить от него дворцовое село Лопатницы, бывшего родовой вотчиной Ивана Петровича Шуйского».

Смерть и погребение 
Проведя несколько десятилетий в стенах Покровского монастыря, Евдокия там же скончалась. Новый летописец о её смерти сообщает:

О преставлении царицы Александры. В то же время преставилась царица [жена] царевича Ивана Ивановича, сына царя Ивана Васильевича всея Русии, а была пострижена в Суздале в Покровском девичьем монастыре; а была [она] дочь Богдана Юрьевича Сабурова; а постриг её царь Иван Васильевич при жизни царевича Ивана Ивановича, раскручинившись. Погребена она в Вознесенском монастыре с царицами вместе.

Она была похоронена в юго-восточном углу Покровского собора (захоронение № 5). После смерти Евдокии все её вотчины перешли во владение Покровского монастыря.

В 1972 году в соборе производились раскопки, в результате которых могила была вскрыта. Инокиня, как сообщает Т.Д. Панова, оказалась похороненной в дубовой колоде ладьевидной формы. Извлечённый оттуда саван Евдокии Сабуровой был реставрирован в 1995 году, спустя 23 года после извлечения его из гробницы. Реконструкция его в цвете воссоздана И. Н. Калиновой. Саван представляет собой остатки итальянской (венецианской) шёлковой камки с крупным рапортом. В 1999 году состоялась передача савана из усыпальницы Покровского собора в фонды Суздальского музея.

В Музеях Московского Кремля хранится небольшая икона Владимирской Божьей Матери в драгоценном окладе, находившаяся в монастырской келье царевны.

Примечания

Литература 
 

 

Русские царевны
Насильно постриженные в монахи
Жертвы опалы Ивана Грозного
Евдокия Богдановна
Монахини Русской православной церкви
Похороненные в Суздальском Покровском монастыре